Estay ist der Familienname folgender Personen:

 Fabián Estay (* 1968), ehemaliger chilenischer Fußballspieler
 Fidel Estay (1887–unbekannt), chilenischer Politiker

Sonstiges:
 Estay Rock, eine nach Fidel Estay benannte Klippe vor der Küste der Antarktischen Halbinsel